Félix de Séville désigne plusieurs personnalités remarquables :

 Félix de Séville (), diacre et martyr à Séville en Espagne ; saint des Églises chrétiennes célébré le 2 mai.
 Félix de Séville († vers 700) ou Félix de Tolède, évêque de Séville puis archevêque de Tolède.

Références